Miejscowości w USA:
 Goose Lake – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Clinton
Gminy w USA:
 Goose Lake (ang. Goose Lake Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Grundy
 Goose Lake (ang. Goose Lake Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Charles Mix